Влад II (; умро децембра 1447), познат и као Влад Дракул (рум. -{Vlad Dracul}- — „Влад Змај“), је био војвода Влашке. Владао је од 1436. до 1442. и поново од 1443. до 1447. Био је отац Мирче II, Влада Калугарула („Влад Монах“), Влада III Дракуле, који је постао познат као Влад Цепеш („Влад Набијач“) и Радуа III Лепог.

Влад II је добио презиме Дракул 1431. године, након што је примљен у Ред Змаја, који је основан 1408. од стране краља Жигмунда Угарског (касније Светог римског цара), као део пројекта да стекне политичку наклоност католичке цркве и да помогне у заштити Влашке од Османског царства.

Породица 
Влад II Дракул је био члан Дракулести лозе и син Мирче I Старијег, а био је познат по томе што је убио чланове ривалске кнежевске лозе, Данести. Моћ је стекао у Влашкој 1436. године, након што се вратио из Трансилваније, где је био у изгнанству.

Идентитет Владове прве супруге је непознат. Његова друга супруга, принцеза (књегиња) Василиса Молдавије је била тетка Стефана III Молдавског.

Од своје легитимне деце, Мирча је био најстарији, иако идентитет његове мајке није непознат. Влад Калугарул је био син ког је имао са љубавницом, влашком племкињом званом Калтуна. Влад Цепеш и Раду су деца са његовом другом женом, Василесом.

Влад је имао бројне љубавнице и био отац неколико ванбрачне деце, укључујући и другог сина по имену Мирча (његова деца носе има Мирча због Владовог оца, Мирче I Старијег).

Смрт 
У децембру 1447. године, бољари у савезу са угарским регентом су се побунили против Влада II и убили га у мочварама у близини Балтениа. Мирча, Дракулов најстарији син и наследник је ослепљен и закопан жив у Трговишту.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Wallachian History
 Wallachian Rulers

Умрли 1447.
Витешки ред Змаја
Витезови Дракони
Кнежеви Влашке
Басараб